Gellért steht für:

 Hotel Gellért in Budapest
 Gellértberg im XI. Bezirk Budapests
 Hl. Gellért, ungarisch für Gerhard von Csanád (um 980–1046), Bischof und Heiliger

Siehe auch:
 Gellert